Rogajny ist ein polnischer Ortsname:

 Rogajny (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogainen, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Rogajny (Pasłęk), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogehnen, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen